El término Sorry for Party Rocking puede hacer referencia a:

 Sorry for Party Rocking, álbum de estudio de LMFAO.
 «Sorry for Party Rocking», canción de LMFAO.